Claude ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Claude (Arkansas) im Van Buren County
 Claude (Texas) im Armstrong County
 Claude (West Virginia) im Barbour County

Claude ist der Familienname folgender Personen:
 Ady Claude (1913–1942), luxemburgischer Widerstandskämpfer
 Albert Claude (1899–1983), belgischer Mediziner und Zellbiologe 
 Alexis Claude-Maurice (* 1998), französischer Fußballspieler
 Dietrich Claude (1933–1999), deutscher Historiker
 Émilien Claude (* 1999), französischer Biathlet
 Fabien Claude (* 1994), französischer Biathlet
 Florent Claude (* 1991), französischer, ab 2017 belgischer Biathlet
 Georges Claude (1870–1960), französischer Physiker
 Georges-Louis Claude (1879–1963), französischer Maler und Dekorateur
 Gérard Claude (* 1956), luxemburgischer Maler und Bildhauer
 Henri Claude (1869–1945), französischer Psychiater und Neurologe
 Jean Claude (1619–1687), französischer Theologe
 Jean-Maxime Claude (1824–1904), französischer Tier-, Genre- und Landschaftsmaler
 Louise Claude, Geburtsname von Louise Henry (Malerin) (1798–1839), deutsche Malerin
 Mathieu Claude (* 1983), französischer Radrennfahrer
 René Dawn-Claude (* 1983), deutscher Synchronsprecher

Claude steht für:
 Claude (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Claude (Musiker) (Claude Quick, eigentlich Claude Aubert; * 1959), Schweizer Musiker
 Claude, Codename für Mitsubishi A5M, japanisches Trägerflugzeug
 Madame Claude (1923–2015), französische Zuhälterin

Siehe auch:
 Claud
 Claudette
 Clot
 Cloud